E03 – strada europea
 E 03 – locomotiva elettrica tedesca